Sabinensee bezeichnet

 einen See bei Gerswalde im Landkreis Uckermark, siehe Sabinensee (Gerswalde)
 einen See bei Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, siehe Sabinensee (Rheinsberg)